Prohod se poate referi la:

 Prohod, un ritual în creștinismul ortodox;
 Prohod, o localitate în regiunea Burgas, Bulgaria.

Vezi și 
 Prohodî, Liubeșiv
 Prohodî, Krasnopillea